Page County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Page County (Iowa) – okres státu Iowa
 Page County (Virginie) – okres státu Virginie